NGC 4142 (другие обозначения — UGC 7140, MCG 9-20-102, ZWG 269.37, PGC 38645) — спиральная галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1789 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4142 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4142 в группу также входят ещё 42 галактики.

Примечания 

 

4142
Большая Медведица (созвездие)